Horns landskommun kan syfta på:
Horns landskommun, Västergötland
Horns landskommun, Östergötlands län